Trint war eine Verwaltungseinheit unterhalb der Harde in Südschleswig.

Trint ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Trint (* 1929), deutscher Architekt
 Ursula Trint (* 1931), deutsche Architektin